Bank Rolniczo-Handlowy – bank działający w Poznaniu w okresie międzywojennym.

Historia
Został przekształcony w 1920 z Domu Rolniczo-Handlowego Władysława Radomskiego. W 1924 bank ogłosił upadłość. 

Od 1921 bank dysponował oddziałem w Gdańsku przy Langenmarkt 11 (Długi Targ).

Siedziba
Siedziba banku mieściła się przy ul. 27 Grudnia 5 (1922).

Bibliografia
 Wojciech Morawski: Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Muza SA Warszawa 1998, 208 s., 
 książki adresowe
Rolniczo-Handlowy
Centrum (Poznań)
Dawne banki w Polsce
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1920